Fatzer steht für:
 Fatzer (Fragment), nicht abgeschlossenes Bühnenstück von Bertolt Brecht

Fatzer ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Fatzer (* 1948), Schweizer Journalistin und Kunsthistorikerin
 Gerhard Fatzer (* 1951), Schweizer Psychologe